

Cinema e televisione 
 Inside/Out – serie TV del 1972 della PBS
 Operazione Siegfried (Inside Out) – film del 1975 diretto da Peter Duffell
 Inside Out – film del 1987 diretto da Robert Taicher
 Inside Out – film del 1992 diretto da Jeffrey Reiner e Lizzie Borden
 Inside/Out – film del 1997 diretto da Robert Tregenza
 Inside Out – film del 2005 diretto da David Ogden
 Amicizia a rischio (Inside Out) – film del 2011 diretto da Artie Mandelberg
 Inside Out – film del 2015 diretto da Pete Docter

Musica

Album e singoli 
 Inside Out – album della Edgar Broughton Band del 1972
 Inside Out – album dei The Flock del 1975
 Inside Out – album di David LaFlamme del 1978
 Inside Out – album dei Miracle Workers del 1985
 Inside Out – album della Chick Corea Elektric Band del 1990
 Inside Out – album dei Fates Warning del 1994
 Inside Out – album di MC Hammer del 1995
 Inside Out – EP degli Anthrax del 1999
 Inside Out – album di Keith Jarrett, Gary Peacock e Jack DeJohnette del 2001
 Inside Out – album di Trisha Yearwood del 2001
 Inside Out – album di Emmy Rossum del 2007
 Inside Out – album di Kat DeLuna del 2010
 Inside Out – EP dei Karmin del 2010
 Inside Out – album dal vivo dei Bon Jovi del 2012
 Inside Out – singolo dei The Chainsmokers del 2016
 Inside Out – singolo dei Plastic Tree del 2018

Altro 
 Inside Out – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Inside Out Music – etichetta discografica tedesca

Letteratura 
 Inside Out - La prima autobiografia dei Pink Floyd (Inside Out: A Personal History of Pink Floyd) – libro di Nick Mason
 Inside Out – libro di Maria V. Snyder
 Inside Out – libro di Ann M. Martin
 I senza nome (Inside Out) – libro di Barry Eisler